Teul steht für:
 Bewegungsabläufe beim Taekwondo, siehe Hyeong

Teúl steht für:
 El Teúl, archäologischer Fundplatz in Mexiko